Alain Lambert peut désigner :
 Alain Lambert (1931-2008), un poète français ;
 Alain Lambert (né en 1946), un homme politique français, ancien ministre.